Расширения МФА () — пятый блок стандарта Юникод. Содержит все символы, которые используются в Международном фонетическом алфавите.

Список символов

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширения МФАОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+025x
| title="U+0250: LATIN SMALL LETTER TURNED A" | ɐ
| title="U+0251: LATIN SMALL LETTER ALPHA" | ɑ
| title="U+0252: LATIN SMALL LETTER TURNED ALPHA" | ɒ
| title="U+0253: LATIN SMALL LETTER B WITH HOOK" | ɓ
| title="U+0254: LATIN SMALL LETTER OPEN O" | ɔ
| title="U+0255: LATIN SMALL LETTER C WITH CURL" | ɕ
| title="U+0256: LATIN SMALL LETTER D WITH TAIL" | ɖ
| title="U+0257: LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK" | ɗ
| title="U+0258: LATIN SMALL LETTER REVERSED E" | ɘ
| title="U+0259: LATIN SMALL LETTER SCHWA" | ə
| title="U+025A: LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH HOOK" | ɚ
| title="U+025B: LATIN SMALL LETTER OPEN E" | ɛ
| title="U+025C: LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E" | ɜ
| title="U+025D: LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH HOOK" | ɝ
| title="U+025E: LATIN SMALL LETTER CLOSED REVERSED OPEN E" | ɞ
| title="U+025F: LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE" | ɟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+026x
| title="U+0260: LATIN SMALL LETTER G WITH HOOK" | ɠ
| title="U+0261: LATIN SMALL LETTER SCRIPT G" | ɡ
| title="U+0262: LATIN LETTER SMALL CAPITAL G" | ɢ
| title="U+0263: LATIN SMALL LETTER GAMMA" | ɣ
| title="U+0264: LATIN SMALL LETTER RAMS HORN" | ɤ
| title="U+0265: LATIN SMALL LETTER TURNED H" | ɥ
| title="U+0266: LATIN SMALL LETTER H WITH HOOK" | ɦ
| title="U+0267: LATIN SMALL LETTER HENG WITH HOOK" | ɧ
| title="U+0268: LATIN SMALL LETTER I WITH STROKE" | ɨ
| title="U+0269: LATIN SMALL LETTER IOTA" | ɩ
| title="U+026A: LATIN LETTER SMALL CAPITAL I" | ɪ
| title="U+026B: LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE TILDE" | ɫ
| title="U+026C: LATIN SMALL LETTER L WITH BELT" | ɬ
| title="U+026D: LATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK" | ɭ
| title="U+026E: LATIN SMALL LETTER LEZH" | ɮ
| title="U+026F: LATIN SMALL LETTER TURNED M" | ɯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+027x
| title="U+0270: LATIN SMALL LETTER TURNED M WITH LONG LEG" | ɰ
| title="U+0271: LATIN SMALL LETTER M WITH HOOK" | ɱ
| title="U+0272: LATIN SMALL LETTER N WITH LEFT HOOK" | ɲ
| title="U+0273: LATIN SMALL LETTER N WITH RETROFLEX HOOK" | ɳ
| title="U+0274: LATIN LETTER SMALL CAPITAL N" | ɴ
| title="U+0275: LATIN SMALL LETTER BARRED O" | ɵ
| title="U+0276: LATIN LETTER SMALL CAPITAL OE" | ɶ
| title="U+0277: LATIN SMALL LETTER CLOSED OMEGA" | ɷ
| title="U+0278: LATIN SMALL LETTER PHI" | ɸ
| title="U+0279: LATIN SMALL LETTER TURNED R" | ɹ
| title="U+027A: LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH LONG LEG" | ɺ
| title="U+027B: LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH HOOK" | ɻ
| title="U+027C: LATIN SMALL LETTER R WITH LONG LEG" | ɼ
| title="U+027D: LATIN SMALL LETTER R WITH TAIL" | ɽ
| title="U+027E: LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK" | ɾ
| title="U+027F: LATIN SMALL LETTER REVERSED R WITH FISHHOOK" | ɿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+028x
| title="U+0280: LATIN LETTER SMALL CAPITAL R" | ʀ
| title="U+0281: LATIN LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R" | ʁ
| title="U+0282: LATIN SMALL LETTER S WITH HOOK" | ʂ
| title="U+0283: LATIN SMALL LETTER ESH" | ʃ
| title="U+0284: LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE AND HOOK" | ʄ
| title="U+0285: LATIN SMALL LETTER SQUAT REVERSED ESH" | ʅ
| title="U+0286: LATIN SMALL LETTER ESH WITH CURL" | ʆ
| title="U+0287: LATIN SMALL LETTER TURNED T" | ʇ
| title="U+0288: LATIN SMALL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK" | ʈ
| title="U+0289: LATIN SMALL LETTER U BAR" | ʉ
| title="U+028A: LATIN SMALL LETTER UPSILON" | ʊ
| title="U+028B: LATIN SMALL LETTER V WITH HOOK" | ʋ
| title="U+028C: LATIN SMALL LETTER TURNED V" | ʌ
| title="U+028D: LATIN SMALL LETTER TURNED W" | ʍ
| title="U+028E: LATIN SMALL LETTER TURNED Y" | ʎ
| title="U+028F: LATIN LETTER SMALL CAPITAL Y" | ʏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+029x
| title="U+0290: LATIN SMALL LETTER Z WITH RETROFLEX HOOK" | ʐ
| title="U+0291: LATIN SMALL LETTER Z WITH CURL" | ʑ
| title="U+0292: LATIN SMALL LETTER EZH" | ʒ
| title="U+0293: LATIN SMALL LETTER EZH WITH CURL" | ʓ
| title="U+0294: LATIN LETTER GLOTTAL STOP" | ʔ
| title="U+0295: LATIN LETTER PHARYNGEAL VOICED FRICATIVE" | ʕ
| title="U+0296: LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP" | ʖ
| title="U+0297: LATIN LETTER STRETCHED C" | ʗ
| title="U+0298: LATIN LETTER BILABIAL CLICK" | ʘ
| title="U+0299: LATIN LETTER SMALL CAPITAL B" | ʙ
| title="U+029A: LATIN SMALL LETTER CLOSED OPEN E" | ʚ
| title="U+029B: LATIN LETTER SMALL CAPITAL G WITH HOOK" | ʛ
| title="U+029C: LATIN LETTER SMALL CAPITAL H" | ʜ
| title="U+029D: LATIN SMALL LETTER J WITH CROSSED-TAIL" | ʝ
| title="U+029E: LATIN SMALL LETTER TURNED K" | ʞ
| title="U+029F: LATIN LETTER SMALL CAPITAL L" | ʟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+02Ax
| title="U+02A0: LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK" | ʠ
| title="U+02A1: LATIN LETTER GLOTTAL STOP WITH STROKE" | ʡ
| title="U+02A2: LATIN LETTER REVERSED GLOTTAL STOP WITH STROKE" | ʢ
| title="U+02A3: LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH" | ʣ
| title="U+02A4: LATIN SMALL LETTER DEZH DIGRAPH" | ʤ
| title="U+02A5: LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH WITH CURL" | ʥ
| title="U+02A6: LATIN SMALL LETTER TS DIGRAPH" | ʦ
| title="U+02A7: LATIN SMALL LETTER TESH DIGRAPH" | ʧ
| title="U+02A8: LATIN SMALL LETTER TC DIGRAPH WITH CURL" | ʨ
| title="U+02A9: LATIN SMALL LETTER FENG DIGRAPH" | ʩ
| title="U+02AA: LATIN SMALL LETTER LS DIGRAPH" | ʪ
| title="U+02AB: LATIN SMALL LETTER LZ DIGRAPH" | ʫ
| title="U+02AC: LATIN LETTER BILABIAL PERCUSSIVE" | ʬ
| title="U+02AD: LATIN LETTER BIDENTAL PERCUSSIVE" | ʭ
| title="U+02AE: LATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK" | ʮ
| title="U+02AF: LATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK AND TAIL" | ʯ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Модификаторы букв
 Комбинируемые диакритические знаки
 Фонетические расширения
 Дополнение к фонетическим расширениям

Примечания 

Международный фонетический алфавит